Heidersberger ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Heidersberger (* 1957), deutscher Medienkünstler, Publizist, Unternehmer und Kulturmanager
 Heinrich Heidersberger (1906–2006), deutscher Fotograf